Saunier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Saunier (1880–1932), deutscher Diplomat
 Alice Saunier-Seïté (1925–2003), französische Geographin, Historikerin, Hochschullehrerin und Politikerin
 Claude Saunier (* 1943), französischer Politiker
 Claudius Saunier (1816–1896), französischer Uhrmacher und Fachlehrer
 Guy Saunier, auch unter dem Pseudonym Michel Saunier (* 1934), französischer Neogräzist
 Léon Saunier (1814–1877), deutscher Verlagsbuchhändler in Stettin
 Nicole Saunier (* 1947), französische Filmeditorin
 Paul Julius Saunier, deutscher Buchhändler in Stettin

Siehe auch:
 Saulnier
 Lons-le-Saunier